USS Rochester es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Rochester (CA-2), nombre adoptado por el crucero acorazado USS New York/Saratoga en 1917.
 USS Rochester (CA-73), nombre original del crucero pesado de la clase Baltimore USS Saint Paul (CA-73).
 USS Rochester (CA-124), crucero pesado de la clase Oregon de 1946.
Rochester, USS